Lúčka (Levoča), poble del districte de Levoča, a la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Lúčka (Sabinov), poble del districte de Sabinov, a la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Lúčka (Košice), poble del districte de Rožňava, a la regió de Košice, a Eslovàquia
 Lúčka (Svidník), poble del districte de Svidník, a la regió de Prešov, a Eslovàquia

Pàgines de desambiguació